El Zapotal bezeichnet:

 El Zapotal (archäologische Stätte), archäologische Stätte in Veracruz, Mexiko
 El Zapotal (Ocosingo), Ort in Chiapas, Mexiko
 El Zapotal (Pijijiapan), Ort in Chiapas, Mexiko
 El Zapotal (Tabasco), Ort in Tabasco, Mexiko
 El Zapotal (Santiago Tuxtla), Ort in Veracruz, Mexiko
 El Zapotal (Tantima), Ort in Veracruz, Mexiko